Zkratka RIP nebo R. I. P. může znamenat:

 Requiescat in pace – „Ať odpočívá v pokoji!“, nebo Respice in pace „Odpočívej v pokoji!“ – epitaf, kondolence či idiom k poctě zemřelého, často bývá označován anglickým „Rest In Peace" či italským „Riposi In Pace“
 Routing Information Protocol – směrovací protokol
 Ribosome inactivating protein – inhibitor syntézy proteinů působící na ribozomy
 Raster image processor – součást tiskových systémů produkující rastr
 Ryzí index pojištění – ukazatel předraženosti pojištění ve srovnání s ryzím pojistným

Související články 
 Říp – hora

Externí odkazy 
 

Zkratky